Сэр Ро́берт Ро́бинсон (; 13 сентября 1886, Раффорд — 8 февраля 1975, Лондон) — английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1947).

Биография 
Роберт Робинсон родился 13 сентября 1886 года в Раффорде близ города Честерфилда.

Степень доктора наук получил по окончании Манчестерского университета (1910). Профессор органической химии Сиднейского (1912—1915), Ливерпульского (1915—1921), Манчестерского (1922—1928) и Лондонского (1928—1930) университетов, профессор химии Оксфордского университета (1930—1955).

В 1939—1941 годах президент Химического общества Великобритании, в 1945—1950 годах президент Лондонского королевского общества. Иностранный член Национальной академии наук США (1934), Академии наук СССР (1966).

Кроме науки, Роберт Робинсон уделял время альпинизму и шахматам. Был президентом Британской шахматной федерации в 1950—1953 годах.

Роберт Робинсон умер 8 февраля 1975 года в городе Лондоне.

Основные работы 
Робинсон — один из основоположников химии природных соединений. Исследовал строение многих алкалоидов, изопреноидов, антоцианов, установил структуру морфина, стрихнина, разработал синтез атропина, кокаина, пеларгонидина и других соединений. Предложенные Робинсоном схемы биогенеза алкалоидов послужили основой для многочисленных экспериментальных работ в этой области.

Награды и признание 
 1920 — избран членом Лондонского королевского общества
 1930 — Бейкеровская лекция
 1930 — Медаль Дэви
 1932 — Королевская медаль
 1941 — 
 1942 — Медаль Копли
 1947 — Нобелевская премия по химии, «За исследования растительных продуктов большой биологической важности, особенно алкалоидов»
 1947 — Фарадеевская лекция
 1947 — Медаль Франклина
 1947 — Медаль Альберта (Королевское общество искусств)
 1953 — Медаль Пристли
 1953 — Мемориальные лекции Вейцмана
В его честь была учреждена  которая вручается Королевским химическим обществом.

Примечания

Литература 
 Robert Robinson. Some polycyclic natural products. Nobel Lecture, December 12, 19
 
 
 
 

Выпускники Манчестерского университета
Химики Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Пристли
Награждённые Королевской медалью
Р
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Почётные члены Японской академии наук
Почётные доктора Сиднейского университета
Почётные доктора Загребского университета
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены Национальной академии наук США
Награждённые медалью Дэви
Похороненные на кладбище Кенсал-Грин
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Британской научной ассоциации
Президенты Химического общества